Melera puede referirse a:
El nombre común de la planta Anchusa arvensis;
El nombre común de la planta Anchusa azurea;
El nombre común de la planta Anchusa officinalis;
El nombre común de la planta Anchusa undulata;
El nombre común de la planta Cytinus hypocistis;
El nombre común de la planta Ononis natrix; o
El nombre común de la planta '''''Pentaglottis sempervirens.